Alonso Álvarez de Toledo y Caro (Bruselas, 6 de agosto de 1850 - Madrid, 13 de octubre de 1897), XV conde de Niebla, después XV marqués de los Vélez y grande de España, fue un aristócrata y político español, diputado y senador en las Cortes de la Restauración. Heredero de la casa de Medina Sidonia como primogénito varón del XVIII duque, no llegó a suceder a su padre. A su muerte, hizo un importante legado al Museo del Prado con obras de Goya y Van Dick.

Biografía  
Hijo mayor de José Álvarez de Toledo y Silva,  XVIII duque de Medina Sidonia, y de su esposa y prima Rosalía Caro y Álvarez de Toledo, nació en Bruselas el 6 de agosto de 1850. Como heredero de la Casa, ostentó la dignidad de conde de Niebla tras la muerte de su abuelo en 1867.

Formó parte del ejército como oficial de caballería, y se retiró con el rango de comandante supernumerario. En política, el conde de Niebla fue miembro del partido liberal y obtuvo escaño en Cortes por Cádiz en las elecciones de 1881. Seguidamente se hizo con un feudo en el distrito gaditano de Medina Sidonia, por el que fue diputado de 1886 a 1890 y de nuevo en 1893, durante dos años más. Desde 1892, Niebla fue además grande de España por la cesión que le hizo su padre del título de marqués de los Vélez, y en tal calidad fue admitido como senador por derecho propio en 1896, según preveía la Constitución vigente.

Era además gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre desde 1880, vocal de la Diputación permanente de la Grandeza de España, caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la orden de Calatrava.

Se casó en 1877 con María Trinidad Caballero y Muguiro, hija del marqués de Somosancho, pero murió sin descendencia en Madrid en 1897, a los 47 años de edad, a causa de una angina de pecho. Sus títulos nobiliarios y la posición de inmediato sucesor de Medina Sidonia pasaron a su hermano menor el marqués de Molina.

Legado al Museo del Prado
En su testamentaría, el conde de Niebla legó al Museo del Prado cuatro importantes cuadros familiares. La donación no se hizo efectiva hasta 1926 con la muerte de su esposa, para la que reservó un usufructo vitalicio.

El núcleo del legado eran tres de los retratos que Francisco de Goya pintó a los Villafranca: el de la marquesa viuda María Antonia Gonzaga y el de su hijo José Álvarez de Toledo, XI marqués y por matrimonio duque de Alba (ambos de 1795), así como el de su nuera María Tomasa Palafox mientras retrata a su marido el XII marqués Francisco, hermano y sucesor de José (de 1804). Había también una obra del taller de Van Dick que entonces se tenía por una representación póstuma de Guzmán el Bueno, fundador de la casa de Medina Sidonia -así fue grabado por Manuel Salvador Carmona y otros-, pero que después resultó ser un retrato del conde de Arundel con su nieto Thomas.

Antepasados

Referencias

Alonso Alvarez de Toledo y Caro
Alonso Alvarez de Toledo y Caro
Diputados por Cádiz de las Cortes de la Restauración
Diputados por Medina Sidonia de las Cortes de la Restauración
Senadores de España de la Restauración por derecho propio
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros de la Orden de Calatrava
Gentileshombres de Cámara con ejercicio y servidumbre
Sepultados en el cementerio de San Isidro